Рамсе́с II Великий — фараон Древнего Египта из XIX династии, правивший приблизительно в 1279—1213 годах до н. э. (согласно т. н. «короткой» ассиро-египетской хронологии).

Сын Сети I и царицы Туйи. Один из величайших фараонов Древнего Египта. Ему преимущественно присваивался почётный титул А-нахту, то есть «Победитель». Памятники и папирусы нередко называют его и народным прозвищем Сесу или Сессу. Это, несомненно, то же имя, которое в предании Манефона упоминается таким образом: «Сетозис, который называется также Рамезес». У греков это имя превратилось в Сезостриса, героя легендарных сказаний и всемирного завоевателя.

Количество его памятников различной степени сохранности в Египте и Нубии крайне велико.

Начало царствования

Вступление на престол 
Рамсес II взошёл на престол в 27 день третьего месяца сезона шему (то есть Засухи). Молодому царю было в это время около двадцати лет.

Несмотря на огромное количество памятников и документов, носящих на себе имя Рамсеса II, история его более чем 66-летнего царствования освещается в источниках довольно неравномерно. Датированные документы существуют для каждого года его правления, но они крайне неоднородны: от памятников религиозного назначения до горшков из-под мёда из Дейр-эль-Медины.

Победа над нубийцами и ливийцами 
Смена фараонов могла, как и в прежние времена, побудить у угнетённых народов надежды на удачные восстания. От первых месяцев правления Рамсеса сохранилось изображение привода ханаанских пленных к фараону, но оно несколько условное. Зато восстание в Нубии было, по-видимому, настолько значительное, что для его подавления потребовалось личное присутствие фараона. Страна была усмирена.

Во время этого похода только в одной малонаселённой области Ирем было убито 7 тысяч человек. Наместник Рамсеса в Нубии смог в первые месяцы его царствования доставить ему богатую дань и был осчастливлен за это наградами и царским благорасположением. Возможно, в самом начале своего царствования Рамсесу пришлось также иметь дело с ливийцами. Во всяком случае, сохранилось изображение его торжества над западным соседом, относящееся к первым месяцам его царствования.

Разгром шерданов 
Не позже 2-го года правления Рамсес одержал победу над шерданами — представителями одного из «народов моря» (считают, что впоследствии они заселили остров Сардинию). Египетские надписи говорят о кораблях неприятеля и разгроме его во время сна. Из этого можно заключить, что дело происходило на море или на одном из нильских рукавов и что воинственные шерданы были захвачены египтянами врасплох.

Пленные шерданы были включены в ряды египетского войска. Они чувствовали себя, по-видимому, недурно на службе у фараона, так как позднее изображения показывают их бьющимися в Сирии и Палестине в первых рядах воинов Рамсеса.

Успехи во внутренних делах 
Определённые успехи были достигнуты во внутригосударственных делах. Осенью первого года своего правления на освободившееся место первого жреца Амона Рамсес поставил верного ему Небуненефа, ранее занимавшего пост первого жреца Тиниского бога Онуриса (Ан-Хары). На третьем году правления Рамсеса всего на 6-метровой глубине удалось, наконец, найти воду на золотых рудниках в Вади-Алаки, что значительно повысило там добычу золота.

Имя 

Диодор Сицилийский называет Рамсеса II Осимандий (), видимо, возводя это имя от тронного имени Рамсеса — Усер-маат-Ра (или «Uashmuariya», как писали семиты).

Война с хеттами

Первый поход 
Укрепив таким образом государство, Рамсес начал готовиться к большой войне с хеттами. Так как Рамсес называл «второй экспедицией» кампанию, которая завершилась битвой при Кадеше на 5-м году правления, можно предположить, что стела, установленная на 4-м году в Нахр-эль-Келб, к северу от Бейрута, является напоминанием о первой кампании. Несмотря на то, что практически весь текст утерян, изображение Ра-Хорахти, протягивающего руку к царю, ведущему пленника, позволяет говорить о некоем военном событии.

Видимо, в 4-й год правления Рамсес предпринял свой первый поход в Переднюю Азию, направленный на подчинение морского побережья Палестины и Финикии, в качестве необходимой предпосылки дальнейшего успешного ведения борьбы с хеттами. В ходе этого похода Рамсес взял город Берит и достиг реки Элевтерос (Эль-Кебира, «Собачьей реки»), где поставил свою памятную стелу. То, что Нахр-эль-Келб находится на территории, которую занимали племена амурру, вероятно, говорит о подчинении царя Аммуру Бентешины египетским властям. Произошло это, прежде всего, из-за активизации хеттских набегов, в то время как египетское присутствие гарантировало хоть какое-то спокойствие. Именно это событие стало поводом для объявления войны между Рамсесом II и хеттским правителем Муваталли II: это достаточно ясно из текста договора, подписанного Шаушкамувой, сыном Бентешины, и Тудхалией IV, сыном Муваталли.

Битва при Кадеше

Войско египтян 
Весной 5-го года своего правления Рамсес, собрав более чем 20-тысячное войско, выступил из пограничной крепости Чилу во второй поход. Через 29 дней, считая со дня выступления из Чилу, четыре воинских соединения египтян, названные в честь Амона, Ра, Птаха и Сета, в каждом из которых было около 5 тысяч воинов, разбили лагерь на расстоянии одного перехода от Кадеша. Одно из соединений, называвшееся по-ханаански «молодцы» (неарим), и составленное фараоном, видимо, из отборнейших воинов, ещё раньше было послано вдоль морского побережья, для последующего воссоединения с основными силами у Кадеша.

На следующий день, утром многотысячное войско египтян начало переправу через Оронт у Шабтуна (позднее известен евреям под названием Рибла). Введённый в заблуждение подосланными в египетский лагерь хеттскими лазутчиками, которые уверяли, что хетты отступили далеко на север, к Халебу, Рамсес с одним, уже переправившимся соединением «Амона», не дожидаясь переправы всего остального войска, двинулся к Кадешу.

Хеттское войско 
На севере, на небольшом мыске при слиянии Оронта с его левым притоком, громоздились зубчатые стены и башни Кадеша. А в заречной равнине, к северо-востоку от крепости, скрытое городом в полной боевой готовности стояло всё войско Хеттского царства и его союзников.

Согласно египетским источникам, хеттская армия насчитывала 3500 колесниц с тремя воинами на каждой и 17 тысяч пехоты. Общее количество воинов составляло примерно 28 тысяч. Но войско хеттов было донельзя смешанным и в значительной степени наёмным. Кроме хеттских воинов в нём были представлены едва ли не все анатолийские и сирийские царства: Арцава, Лукка, Киццуватна, Араванна, приевфратская Сирия, Каркемиш, Халаб, Угарит, Нухашше, Кадеш, кочевые племена и так далее. Каждый из этих разноплемённых союзников явился под начальством своих властителей и, следовательно, Муваталли было крайне трудно управлять всем этим скопищем.

Царь Хатти Муваталли имел все основания избегать схватки с египтянами в открытом бою. Рассчитывать с подобными полчищами одолеть в открытом бою египетское войско, сплочённое, вышколенное и направляемое единой волей, было трудно. Последующая шестнадцатилетняя борьба показала, что войска Хатти избегали битв в открытом поле и больше отсиживались в сирийских крепостях. Во всяком случае, ни на одном из бесчисленных памятников Рамсеса II не показано ни одного крупного сражения с царством Хатти вне городских стен после битвы под Кадешем. Но и сама битва при Кадеше доказывает, что хетты надеялись больше на обман и внезапность нападения, чем на свою военную силу.

Сражение 

Переправившись через Оронт, соединение «Ра» не стало дожидаться соединений «Птаха» и «Сета», которые ещё даже не подошли к броду, и пошло на север для встречи с фараоном. Тем временем, южнее Кадеша, вне поля зрения египтян, сосредоточилась основная масса колесничего войска противника. Переправа его колесниц через Оронт, очевидно, производилась заблаговременно и прошла незаметно для египтян.

Соединение «Ра» в походном порядке, не готовое к бою, подверглось нападению вражеских колесниц, и было молниеносно рассеяно, а колесницы обрушились на соединение «Амона», занимавшееся разбивкой стана. Часть египетских воинов обратилась в бегство, а часть вместе с фараоном была окружена. Египтяне понесли огромные потери. Рамсесу удалось сплотить вокруг себя свою гвардию и занять круговую оборону. Спасению Рамсеса от неизбежного поражения способствовало лишь то, что хеттская пехота не смогла переправиться через бурные воды Оронта и не пришла на помощь своим колесницам. Счастливая случайность — неожиданное появление на поле брани ещё одного соединения египтян, того самого, которое шло берегом моря, несколько выправила положение, и египтяне смогли продержаться до вечера, когда к Кадешу подошло соединение «Птаха».

Хетты были вынуждены отступить за Оронт, получив, в свою очередь, урон при переправе через реку. В этом сражении погибли два брата хеттского царя Муваталли, несколько военачальников и много других знатных хеттов и их союзников. На следующий день, утром Рамсес вновь напал на хеттское войско, но сломить врага не удалось и в этом сражении. Во всяком случае, ни один источник не говорит о том, что фараон овладел Кадешем. Обескровленные противники явно были не в силах одолеть друг друга.

Хеттский царь Муваталли предложил фараону перемирие, что дало Рамсесу возможность с честью отступить и благополучно вернуться в Египет. Хеттский же царь успешно продолжил свои действия с целью подчинить Амурру и, в итоге, сместил правителя Бентешина. Хетты даже продвинулись дальше на юг и захватили страну Убе (то есть оазис Дамаска), ранее принадлежавшую Египту.

Источники, повествующие о битве при Кадеше 
Битва при Кадеше сильно впечатлила Рамсеса II, который приказал воспроизвести рассказ об этом событии и грандиозные панорамные «иллюстрации» к нему на стенах многих храмовых комплексов, в том числе, в Абидосе, Карнаке, Луксоре, Рамессеуме и Абу-Симбеле.

Основные источники, повествующие о произошедшем, — три различных текста: длинный детальный рассказ с включёнными лирическими отступлениями — так называемая «Поэма Пентаура»; короткий рассказ, посвящённый событиям самой битвы — «Доклад» и комментарии к рельефным композициям. О битве при Кадеше упоминают и несколько хеттских документов.

Взятие Дапура 

Источники, касающиеся дальнейшего хода войны с хеттами, весьма скудны, и порядок событий не вполне достоверен. Войны в Азии, которые Рамсес II вёл после 5-го года правления, были вызваны, прежде всего, новым усилением Хеттского царства, враждебностью сирийского севера и потерей Амурру. На 8-м году правления Рамсес вновь вторгся в Переднюю Азию. Итогом этого похода стало взятие Дапура. При содействии своих сыновей, Рамсес осадил и взял эту стратегически важную крепость.

Взятие Дапура, изображённое на стенах Рамессеума, Рамсес считал одним из своих славнейших деяний. Он отводил этому подвигу второе место после «победы» под Кадешем. Дапур, находящийся, согласно египетским текстам, «в стране Амуру, в области города Тунипа», вероятно, к этому времени уже вошёл в Хеттскую империю, так как в некоторых источниках говорится о его местонахождении одновременно и «в стране Хатти». Как обычно, приступу предшествовала битва на равнине под крепостью, а вскоре и она сама была взята, и к Рамсесу вышел представитель царя Хатти, ведя предназначенного в дар фараону тельца, в сопровождении женщин, нёсших сосуды и корзины с хлебом.

Разгром Сирии и Финикии 
Ко времени Рамсеса II военное искусство египтян шагнуло далеко вперёд по сравнению со временем медлительных приёмов Тутмоса III, основавшего двумя столетиями ранее «египетскую мировую державу». Тот предпочитал брать укреплённые города измором и часто, не добившись цели, в бессильной злобе опустошал окрестные сады и нивы. Напротив, войны Рамсеса II превратились в непрерывное взятие приступом больших и малых крепостей. При том трудном положении, в котором египтяне оказались в Сирии-Палестине, фараон не мог тратить время на долгую осаду.

Перечень городов «захваченных Его Величеством» в Азии сохранился на стене Рамессеума. Многие топонимы плохо сохранились, некоторые до сих пор не локализованы. В стране Кеде, возможно, расположенной на подступах к Анатолии, был взят укреплённый город с великолепным княжеским дворцом. По-видимому, в это же время были взяты и разграблены Акко на финикийском побережье, Иеноам на границе с югом Ливана, и другие северо-палестинские города, также упомянуты в списке Рамессеума. Хотя ни один из документов не говорит о взятии Кадеша, но ввиду того, что Рамсес делал завоевания далеко на севере от этого города, последний, несомненно, был захвачен египтянами.

Рамсес также взял город Тунип, где поставил свою собственную статую. Но когда Рамсес возвратился в Египет, хетты снова заняли Тунип, и на 10-м году своего правления Рамсес был вновь вынужден брать этот город. Причём, во время этого с ним снова произошёл какой-то случай; Рамсесу, почему-то, пришлось даже сражаться без доспехов, но сведения об этом подвиге слишком отрывочны, чтобы точно составить себе представление о том, что же с ним произошло. Это событие упоминается в тексте стелы в долине Нахр-эль-Келб.

Продолжение военных действий 
По-видимому, в период борьбы Рамсеса в Сирии или несколько позже, произошли какие-то смуты в [Ханаане]. Недатированная сцена в Карнаке изображает подчинение города Аскалона. На 18-м году Рамсес вёл военные действия в районе города Бейт-Шеана. Между 11-м и 20-м годами своего правления Рамсес был занят укреплением египетского господства в Палестине. Недатированные военные кампании изображены на стенах Луксора, Карнака и Абидоса.

Среди рельефов Луксора упомянута военная кампания в регионе Моава; также известно, что Рамсес воевал с племенами шасу на юге Мёртвого моря в районе Сеира, позже переименованного в Эдом. На востоке от Геннисаретского озера Рамсес поставил плиту в ознаменование своего посещения этого района. Список Рамессеума упоминает Бет-Анат, Канах и Мером, города, которые библейской традицией размещаются в Галилее. Надписи Рамсеса утверждают, что он покорил Нахарину (Приевфратские области), Нижний Речену (Сев. Сирию), Арвад, Кефтиу (о. Кипр), Катну.

Впрочем, несмотря на большое число побед, «мировая» держава Тутмоса III полностью восстановлена не была: во всех начинаниях Рамсесу мешало царство Хатти, являясь опорой мелких князьков Сирии-Палестины. В конечном итоге, Северная Сирия и даже царство Амурру остались за царством Хатти. Лишь в прибрежной полосе, уже по свидетельству египетских источников, владения фараона доходили, по меньшей мере, до Симиры.

Мирный договор между Египтом и Хеттским царством 
Со смертью Муваталли, произошедшей, вероятно, на 10-м году правления Рамсеса II, отношения между Египтом и Хатти заметно улучшились. Сын Муваталли, Урхи-Тешуб унаследовал престол под именем Мурсили III, однако вскоре был смещён своим дядей Хаттусили III, заключившим с Египтом мир.

Может быть, что примирению соперников постепенно способствовало образование сильной Ассирийской державы и связанные с этим опасения.

В начале зимы 21 года царствования Рамсеса II посол Хаттусили в сопровождении переводчика-египтянина прибыл в египетскую столицу Пер-Рамсес и вручил фараону от имени своего повелителя серебряную дощечку с клинописным текстом договора, заверенного печатями, изображавшими царя и царицу Хатти в объятиях их божеств. Договор был переведён на египетский язык и впоследствии увековечен на стенах Карнака и Рамессеума.

Текст договора, который фараон отослал Хаттусили в обмен на его дощечку, также был клинописным, составленным на международном тогда аккадском языке. Его фрагменты сохранились в Богазкёйском архиве. В основном договор был направлен на обеспечение взаимной неприкосновенности владений и предоставление помощи, пехотой и колесницами, в случае нападения на одну из договаривающихся сторон или восстания подданных. Обе стороны взяли обязательство выдавать перебежчиков. Это был первый в мировой истории дипломатически оформленный договор, дошедший до наших дней.

По причине ли подписания этого договора или из-за ухудшения здоровья, но период активных военных походов Рамсеса II пришёл к концу. Началось время активной дипломатической переписки между двумя странами. В Богазкёйском архиве были обнаружены послания Рамсеса II, его семьи и везиря , адресованные царю Хаттусили III и его супруге Пудухепе. Египетские врачи часто направлялись к хеттскому двору.

Женитьба Рамсеса на хеттских царевнах 
Результатом договора, спустя 13 лет после его подписания, на 34-м году правления фараона, стал дипломатический брак Рамсеса II и дочери Хаттусили, принявшей египетское имя Маатхорнефрура («Зрящая красоту Солнца», то есть фараона). Царевна стала не одной из второстепенных жён царя, как это обычно случалось с иностранками при египетском дворе, а «великой» супругой фараона.

Принцесса выехала из Хаттусы в сопровождении матери и караванов приданого: золото, серебро, бронза, скот, овцы и рабы. На границе их встретили люди фараона, чтобы сопровождать принцессу через Ханаан в Египет. Она прибыла в Пер-Рамсес в феврале 1245 года. С египетской стороны царевну сопровождал «царский сын Куша». Дочь царя Хатти «была приведена к его величеству, и она пришлась по сердцу его величеству». На рельефах стелы в Абу-Симбеле, рассказывающей об этом событии, Хаттусили III изображён сопровождающим свою дочь в Египет; действительно, в архиве Богазкёя обнаружено письмо Рамсеса II с предложением тестю посетить Египет, однако было ли осуществлено подобное путешествие, достоверно не известно.

Вторая дочь Хаттусилиса III также стала женой Рамсеса. Точная дата этого брака неизвестна, но это произошло уже незадолго до смерти хеттского царя, приблизительно на 42-м году правления Рамсеса II.

Расширение мировой торговли 
Мир между Египтом и Азией установился более чем на пол столетия, что вызвало «взрыв» торговой активности в регионе. Для многих городов, таких как, например, Угарит, эта эпоха стала временем небывалого роста и укрепления экономического благосостояния. С этого времени отношения между Египтом и Азией претерпели качественные изменения. Если раньше участники египетских военных походов с добычей возвращались на берега Нила, то теперь некоторые из них остались жить во многих сирийско-палестинских городах. Во всяком случае, подобное население зафиксировано ещё при Рамсесе III (XX династия).

Строительная деятельность

Основание Пер-Рамсеса 

Для Рамсеса характерна чрезвычайно широкая строительная деятельность. Война с хеттами побудила Рамсеса перенести свою резиденцию в северо-восточную часть Дельты, возможно, на месте бывшей столицы гиксосов, Авариса, был сооружен город Пер-Рамсес (полное название Пи-Риа-масэ-са-Маи-Амана, «Дом Рамсеса, любимого Амоном»). Пер-Рамсес превратился в большой и цветущий город, с великолепным храмом. Над огромными пилонами этого храма возвышался монолитный колосс Рамсеса из гранита, более 27 м высотой и весивший 900 тонн. Этот колосс был виден за много километров с плоской равнины, окружающей Дельту.

Вади-Тумилат, по которому, вероятно, уже проходил на восток к Большому и Малому Горьким озёрам нильский канал, составляющий естественный путь сообщения между Египтом и Азией, был также объектом тщательной заботы со стороны Рамсеса. Фараон построил на нём, на полдороги к Суэцкому перешейку «складочный двор» Пифом, или «Дом Атума». В западном конце Вади-Тумилата он продолжил строительство основанного ещё его отцом города, известного под названием Тель-эль Иехудие и расположенного как раз на север от Гелиополя. Рамсесом были сооружены храмы в Мемфисе, от которых сохранились лишь скудные остатки; постройки в Гелиополе, от которых вообще ничего не осталось. Строил Рамсес и в Абидосе, где он докончил великолепный храм отца, но не удовольствовался этим и воздвиг ещё собственный заупокойный храм недалеко от храма Сети. Другой поминальный храм Рамсес велел построить в Фивах. Этот храм (так называемый Рамессеум), построенный архитектором Пенра, был окружён кирпичной стеной, внутри которой располагались кладовые, хозяйственные постройки и жилища для целой армии жрецов и слуг. Гранитная монолитная статуя перед пилонами Рамессеума хотя и была несколько ниже, чем в Пер-Рамсесе, но зато весила 1000 тонн. Рамсес расширил Луксорский храм, пристроив там обширный двор и пилоны. А также достроил колоссальный Гипостильный зал Карнакского храма, величайшее по размерам здание, как древности, так и нового мира. Этот чертог занимал площадь 5000 м². 12 колонн по бокам среднего прохода Гипостильного зала имели в высоту 21 м, а вместе с покоящимися на них навершиями (архитравами) и перекладинами — 24 м. На вершине такой колонны могли разместиться 100 человек. Остальные 126 колонн, расположенные по 7 рядов с каждой стороны среднего прохода, имели высоту 13 м.

В Нубии, в Абу-Симбеле, в отвесной скале вырублен огромный пещерный храм, вход которого высечен в виде пилона и украшен четырьмя 20-метровыми статуями Рамсеса, воплощающие идею прославления мощи фараона. Рядом вырублен пещерный храм, посвящённый его жене, царице Нефертари Меренмут.

Однако при строительстве Рамсес разрушал древние памятники страны. Так, постройки фараона Тети (VI династия) служили материалом для храма Рамсеса в Мемфисе. Он расхитил пирамиду Сенусерта II в Эль-Лахуне, разрушил вокруг неё замощённую площадь и разбил на куски сооружения, стоявшие на этой площади, с целью получения материала для своего собственного храма в Гераклеополе. В Дельте он использовал памятники Среднего царства. Чтобы получить нужное пространство для расширения Луксорского храма, Рамсес срыл гранитную молельню Тутмоса III и употребил в дело добытые таким путём материалы.

Войны и огромные средства, затрачиваемые на строительство и содержание храмов, разоряли трудящихся, обогащая знать и жрецов. Бедняки закабалялись, средние прослойки теряли постепенно экономическую независимость. Рамсесу приходилось прибегать к помощи наёмников, что ослабило военный потенциал страны.

Во время его длительного правления, по праву считающегося одной из эпох высочайшего расцвета египетской цивилизации, создано огромное количество храмовых комплексов и монументальных произведений искусства, в том числе уникальные скальные храмы Нубии — в Абу-Симбеле, Вади эс-Себуа, западной Амаре, Бет-эль-Вали, Дерре, Герф Хуссейне, Анибе, Каве, Бухене и Гебель-Баркале. Ещё больше поражает своим размахом строительная программа фараона в самом Египте: несколько храмов и знаменитые колоссы в Мемфисе; двор и колоссальный первый пилон храма в Луксоре, украшенный царскими колоссами и обелисками; Рамессеум — заупокойный комплекс на западном берегу Нила в Фивах; храм в Абидосе, завершение строительства и отделка Большого гипостильного зала храма Амона-Ра в Карнаке. Кроме того, памятники Рамсеса II зафиксированы в Эдфу, Арманте, Ахмиме, Гелиополе, Бубастисе, Атрибисе, Гераклеополе. При Рамсесе II сооружена часть храма богини Хатхор в Серабит-эль-Хадим на Синае. В итоге Рамсес II построил множество статуй и храмов в свою честь в различных уголках Египта. Самыми крупными на сегодняшний день являются четыре 20-метровые статуи сидящего Рамсеса II в Абу-Симбеле на юге страны.

Семья

Жёны и дети Рамсеса 
 Нефертари Меренмут — первая законная супруга, считавшаяся главной царицей уже на первом году самостоятельного правления Рамсеса (как свидетельствует надпись в гробнице жреца Амона Небуненефа). Она принадлежала к одной из придворных семей родом из Фив. Брак Рамсеса с представительницей фиванской знати был политически оправдан, поскольку род Рамсеса происходил из Дельты и не имел родственных связей с египетской аристократией. Имеются предположения о её родстве с фараоном Эйе из XVIII династии, но достоверных свидетельств тому нет. Нефертари Меренмут вела дружескую переписку с хеттской царицей Пудухепой, обменивалась с нею подарками. На празднике в приблизительно 1255 году до н. э. (между 24 и 26 годами царствования Рамсеса II) в честь завершения строительства двух храмов Абу-Симбел, малый храм которого был посвящён ей, старшая дочь царевна Меритамон заменила уже болеющую мать царицу Нефертари, которая скончалась в том же году. Сыновья Рамсеса и Нефертари не пережили отца и не взошли на престол. Детьми Нефертари считаются:
 Амонхирвенемеф — сын скончался в детстве;
 Амонхерхопшеф, возглавляющий все списки сыновей Рамсеса II. Упоминается в стандартных храмовых списках из Рамессеума, Луксора и Дерра, а также на туринской статуе.
 Парахерунемеф известен по нескольким спискам, в частности по записям в абу-симбельском храме. Имеется и скарабей с его именем.
 Меритамон — дочь Рамсеса II. В луксорском списке стоит четвёртой, а в абу-симбельском — пятой. Она, как и Бент-Анат, была погребена в Долине цариц и также носила титул «великая жена царя», получив его после кончины матери. Её изображение сохранилось в Абу-Симбеле, а статуя найдена в Танисе.
  — седьмая дочь Рамсеса II.
 Мерира (Рамери) — 11-й сын Рамсеса II.
  — 16-й сын Рамсеса II.
 Сети — девятый сын Рамсеса II, сын царицы Нефертари Меренмут, в 53-й год царствования Рамсеса II ещё был жив. Он изображён при осаде Дапура и в военных сценах в Карнаке.
 возможно, другими её детьми были Бакетмут, Нефертари и Небеттави.
 Второй законной женой Рамсеса II — возможно, одновременно с Нефертари Меренмут была Иситнофрет. Иситнофрет изображена со своими детьми на многих монументальных сооружениях. Вместе со своими сыновьями она представлена в скульптурной группе, ныне хранящейся в Париже.
 Бент-Анат — старшая дочь Рамсеса II, возглавляла луксорский список его дочерей. Её статуи помещались на Синае, в Танисе, в Карнаке, в Абу-Симбеле. Её гробница находится в Долине цариц, в западной части Фив. Бент-Анат стала Главной женой царя на 25-м году царствования её отца, после смерти матери. Существует предположение, что Бент-Анат родила от фараона дочь Бент-Анат-младшую, изображённую на стене её гробницы QV71.
 Рамсес — второй сын Рамсеса II. Изображён вместе со своей матерью и братом Хаэмуасом в небольшой скульптурной группе, ныне хранящейся в Париже, а также на стелах в Асуане и в Гебель-эль-Сильсиле. Его можно обнаружить и в абу-симбельском храме. Ему же как умершему, посвящена статуя, изготовленная по заказу сына его брата Хаэмуаса. Принадлежащая Рамесесу фигурка ушебти помещена в Серапеуме на 26-й год правления Рамсеса II.
 Хаэмуас — четвёртый сын Рамсеса II, долгое время был наиболее влиятельным при дворе своего отца. Он исполнял обязанности верховного жреца Птаха в Мемфисе и был признан наследником престола на 30-й год правления Рамсеса II. Он фигурирует в трёх списках детей Рамсеса II. В юности он принимал участие в войнах в Сирии, о чём свидетельствуют изображения и тексты в Рамессеуме и в Карнаке. Как верховный жрец Птаха в Мемфисе, Хаемуас засвидетельствован фигурками ушебти, изготовленными в связи с церемонией захоронения священных быков Аписов на 16, 26, 30-й и в ещё один неизвестный год правления Рамсеса II. С 30-го по 40-й (или 42-й) годы царствования Рамсеса II Хаэмуас руководил четырьмя (возможно, пятью) юбилеями «тридцатилетия» своего отца. В должности верховного жреца Птаха Хаэмуасу в 55-й год правления Рамсеca II наследовал его брат Мернептах. Известны ушебти и гробницы Хаемуаса, а также различные предметы (нагрудные украшения, амулеты), найденные в Серапеуме в погребениях быков Аписов. В Британском музее хранится прекрасная статуя Хаэмуаса.
 Мернептах — 13-й сын Рамсеса II. На 55-й год правления Рамсеса II наследовал Хаэмуасу в должности верховного жреца Птаха в Мемфисе. В этот же год он был объявлен наследником престола. После смерти Рамсеса II он стал фараоном.
 Маатхорнефрура («Зрящая красоту Ра»; её хеттское имя неизвестно) — третья законная жена Рамсеса II, старшая дочь хеттского царя Хаттусили III и царицы Пудухепы. Акт дипломатического брака на 33 год правления Рамсеса закреплял подписанный годами ранее мирный договор между государствами. Она прибыла в Пер-Рамсес в феврале 1245 года. По одной версии, Маатхорнефрура жила в гареме Mer-wer (современный Гуроб), по другой — родила фараону ребёнка и вскорости умерла. Маатнефрура изображена вместе со своим отцом Хаттусили III на стеле, высеченной на южной стороне внутреннего зала большого храма в Абу-Симбеле, и представлена рядом с Рамсесом II на одном из его колоссов в Танисе.
 Четвёртой законной женой Рамсеса II стала другая дочь Хаттусили III, однако, имя её неизвестно.
 Хенутмира («Подобная Ра») — младшая сестра либо дочь Рамсеса II. Эта гипотеза поддерживается изображением Хенутмиры на статуе её матери, и, одновременно, матери Рамсеса II — царицы Туйи в Ватиканском музее. Согласно сохранившимся источникам её роль была скромной, она не имела сыновей и, по-видимому, прожила недолго. Известны её немногочисленные рельефы на некоторых поздних статуях Рамсеса II. В сороковые годы царствования брата-супруга она скончалась и была погребена в Долине цариц (QV75). Саркофаг из розового гранита с головой сокола, принадлежащий Хенутмире, узурпирован во времена XXII династии; памятник хранится в Каирском музее (JE 60137).
 Известно, что в гареме Рамсеса II была также дочь царя Вавилона и дочь правителя страны Зулапи (Северная Сирия).
 У большинства сыновей и дочерей Рамсеса неизвестны имена их матерей.
 Монтухерхепшеф — пятый сын Рамсеса II, принимал участие в военных походах в Азию. Его скарабей хранится в Берлине. Он же присвоил статую в Бубастисе. Ментухерхопшеф был начальником над лошадьми и колесницами.
 Небенхару — шестой сын Рамсеса II, участвовал, в осаде города Дапур.
 Мериамун — седьмой сын Рамсеса II, упомянут в Рамессеуме и в Луксоре изображён при осаде Дапура.
 Аменемуа — восьмой сын Рамсеса II, представлен в храме в Дерре под именем Сетимуа. Он участвовал в осаде Дапура.
 Известны имена царевичей Сетепенра (10-й сын), Рамери (11-й сын), Хорхерунемеф (12-й сын) и многих других.
 Небеттави — дочь Рамсеса II. Изображена рядом с его колоссом Абу-Симбеле. Её гробница QV60 находится в Долине цариц. Она также носила титул «жена царя» и, вероятно, состояла в браке со своим отцом. Позднее она стала женой кого-то другого, поскольку её дочь Истмах не считалась дочерью царя.

На передней стене храма Абидоса сохранились изображения и отчасти имена 119 детей Рамсеса (59 сыновей и 60 дочерей), которые предполагают большое количество наложниц, кроме известных нам законных жён, а по некоторым подсчётам — 111 сыновей и 67 дочерей.

Родословие Рамсеса II

Результаты правления 
На северо-востоке Дельты Нила, откуда происходила его семья, Рамсес II основал на месте старого дворца своего отца Сети I новую столицу — Пер-Рамсес (совр. Кантир и Телль эд-Даба). Этот город оставался основной резиденцией царей XIX—XX династий. Тем не менее, религиозная столица страны оставалась в Фивах, а царские погребения по-прежнему высекались в скалах Долины Царей. Гробница Рамсеса II (KV7) не была завершена и в настоящее время находится в крайне плохом состоянии из-за губительного воздействия почвенных вод и ливней; его мумия там оставалась крайне непродолжительное время из-за древних грабителей могил.

В царствование Рамсеса II особым почитанием пользовались культы Амона, Ра, Птаха и Сета; однако, именно в это время в религиозной жизни страны всё заметнее становится азиатское влияние, выразившееся во включении в египетский пантеон иноземных божеств, ассоциировавшихся с войной или враждебной египтянам морской стихией.

В последние годы правления Рамсес II был обожествлён как «Великая Душа Ра-Хорахте», объявив себя, таким образом, воплощением солнечного бога на земле. Рамсес II скончался на 67-м году правления и пережил 12 своих сыновей, среди которых двое — военачальник Аменхерхепшеф и Хаэмуас особенно долго носили титул наследника престола. Египетский трон унаследовал 13-й сын фараона — Мернептах, сын царицы Иситнофрет I, к этому времени — мужчина средних лет. Он был первым из нескольких наследников Рамсеса II, краткие правления которых завершили XIX династию.

Спустя тысячелетие после правления Рамсеса II его культ процветал в Мемфисе и Абидосе. Весьма показательным стало наследие образа царя и его сыновей в древнеегипетских и античных сказаниях и легендах. В Фивах около 300 года до н. э. жрецы бога Хонсу для поддержания авторитета их храма воздвигли в святилище бога массивную стелу, текст которой, рассказывающий о путешествии целительной статуи бога Хонсу в страну Бахтан, был навеян азиатскими походами Рамсеса II и его свадьбой с хеттскими царевнами.

В сентябре 2008 года в ходе раскопок в районе Айн-Шамс на востоке Каира группа египетских археологов обнаружила руины храма фараона Рамсеса II, также в этом районе обнаружены фрагменты гигантской статуи Рамсеса II.

Посмертная судьба 

Тело Рамсеса в древности хоронилось жрецами пять раз (перезахоранивалось четыре) — из-за грабителей могил. Сначала его перенесли из собственной гробницы в гробницу его отца Сети I. Её ограбили. Тогда мумию перезахоронили в гробницу царицы Имхапи. Её также ограбили. Затем перенесли в гробницу фараона Аменхотепа I.

Наконец, в итоге, мумию Рамсеса с мумиями других ограбленных фараонов (Тутмосом III, Рамсесом III) жрецы спрятали в скальный тайник Херихора в современном Дейр-эль-Бахри.

Во второй половине XIX века этот тайник обнаружен арабским семейством грабителей могил во главе с шейхом Абд-эль-Расулом, который постепенно продавал ценности оттуда европейским туристам. Это привлекло внимание египетских властей. Египетская служба древностей провела целую спецоперацию по выявлению источника поступлений, и в итоге шейх был вынужден выдать местонахождение скального подземного тайника Дейр-эль-Бахри 320, сооружённого по приказу царя Херихора в XI веке до нашей эры.

В результате хорошо сохранившаяся мумия фараона была обнаружена там в 1881 году среди других ограбленных царских тел и стала доступной науке.

В Каирском музее, где хранилась мумия фараона, учёные заметили разрушительные действия грибков при контакте с воздухом и решили отправить мумию в Музей человека в Париже для консервации. 26 сентября 1976 года военный самолёт с останками Рамсеса II приземлился в аэропорту Ле-Бурже. Рейс встречали госсекретарь по делам университетов  и армейский отряд. В стерильной комнате Парижского этнологического музея учёные несколько месяцев занимались общей консервацией и исследованием мумии фараона. Исследования показали, что Рамсес был довольно высокого роста (1,7 <abbr>м), светлокожим с лейкодермой, рыжеволосым (впрочем, рыжий цвет волос у мумии может объясняться более быстрым разрушением эумеланина (чёрного пигмента) по сравнению с феомеланином (рыжим пигментом), что прослеживается у всех мумий). Принадлежал к средиземноморскому типу, близкому к африканским берберам.

Другие факты 
 Находка обломка одной из статуй Рамсеса с надписью вдохновила Перси Шелли на создание стихотворения «Озимандия» (1817) (см. текст сонета в переводе Константина Бальмонта).
 Предположительно, Рамсес был левшой и рыжеволосым.
 Предположительно, Рамсес II родился 21 февраля, а взошёл на трон 20 октября. В храме  Абу-Симбел в эти дни свет падает на грудь и корону его статуи. Факт спорный, так как Абу-Симбел  переносили 1964—1968.
 Одно из предположений гласит, что Рамсеc II правил во время Исхода евреев из Египта.

Рамсес II в культуре 
 Рамсес II присутствует в игре Sid Meier's Civilization и в последующих частях этой серии в качестве лидера цивилизации Египта.
 В серии книг «Наследники Богов» Рамсес Великий является предком главных героев со стороны семьи Фауст.
 Рамсес II является одним из главных героев романа Г. Эберса «Уарда».
 Сонет «Озимандия» английского писателя, поэта и эссеиста Перси Шелли.
 История Рамсеса II и его жены Нефертари Меренмут на фоне раскопок в её гробнице лежит в основе сюжета компьютерной игры о Нэнси Дрю «Усыпальница пропавшей королевы».
 В музыке, а именно в творчестве Майи Котовской (псевдоним Канцлер Ги) и рок-группы «Брэган’Дэрт», есть лирическая баллада, посвящённая Рамсесу II (альбом «Лирика» (2017)).
 Немного изменённая история Рамсеса II и его жены Нефертари Меренмут, можно прочитать в манге «Песнь песка и моря: наложница фараона».
 Рамсес II присутствует в ранобэ Fate/Prototype: Fragments of Sky Silver в качестве слуги Райдер под именем Озимандиас. Также Рамсеса можно призвать как слугу всё того же класса в игре Fate/Grand Order.

Кинематограф 
 1923 — в фильме Сесиля Демилля «Десять Заповедей» Рамсеса II сыграл Шарль Де Рошфор.
 1956 — в переснятом самим же Демиллем одноимённом произведении роль Рамсеса II исполнил Юл Бриннер.
 1978 — саркофаг Рамсеса II можно видеть в 12 выпуске «Ну, погоди!».
 1998 — Рамсес II является главным антагонистом мультфильма «Принц Египта».
 2014 — Рамсес II является главным антагонистом фильма «Исход: Цари и боги» роль Рамсеса II исполнил Джоэл Эдгертон.
 2015/16 — в бразильской библейской теленовелле «Десять заповедей» Рамсес воспитывается рядом с Моисеем и соперничает с ним за любовь Нефертари, а затем пытается противостоять египетским казням. Роль Рамсеса исполнил актёр Сержиу Мароне.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мирный договор между Рамсесом II и хеттским царём Хаттусили III
 Матье М. Э. Коронация Рамсеса II
 Фотографии мумии Рамсеса II

Рамзес 02
Рамсес 02
Правители Африки XIII века до н. э.